Jméno a příjmení Karel Horký označuje více osob:

 Karel Horký (lékař) (1933–2016) – český internista a kardiolog
 Karel Horký (novinář) (1879–1965) – český novinář
 Karel Horký (skladatel) (1909–1988) – český skladatel a fagotista
 Daniel Forró, vlastním jménem Karel Horký (* 1958) – český hudebník, skladatel a klávesista